Sammisuaraq bezeichnet:
 Sammisuaraq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sammisuaraq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland